Hendrik van Engeland (1268-1274)
 Hendrik I van Engeland
 Hendrik II van Engeland
 Hendrik III van Engeland
 Hendrik IV van Engeland
 Hendrik V van Engeland
 Hendrik VI van Engeland
 Hendrik VII van Engeland
 Hendrik VIII van Engeland
 Hendrik Stuart